LaLiga Santander je druga najmočnejša moška profesionalna nogometna divizija na svetu . LaLiga ima 20 ekip, vsako leto tri najnižje ekipe ob koncu vsake sezone izpadejo v LaLigo Smartbank in jih zamenjajo najboljši dve ekipi iz LaLige Smartbank in zmagovalec play-offa, ki poteka med klubi, ki končajo od 3. do 6.mesta. 

Od začetka LaLige je vse skupaj tekmovalo 62 ekip. Devet ekip je bilo okronanih za prvake, Real Madrid pa je naslov osvojil rekordnih 34-krat, FC Barcelona pa 26-krat. V 40-tih so Valencia, Atlético Madrid in Barcelona bili najmočnejši klubi, vsak klub je ligo osvojil parkrat. V 50.letih sta Real Madrid in Barcelona dominirala v prvenstvu, vsak je takrat osvojil štiri naslove La Lige. V 60. in 70. letih je Real Madrid dominiral v La Ligi in osvojil 14 naslovov, Atlético pa je osvojil štiri. Od 1990-tih naprej je Barcelona dominirala v La Ligi in osvojila še 16 naslovov do danes. Čeprav je bil Real Madrid enako močan, osvojil devet naslovov je bila LaLiga deležna tudi drugih prvakov, med njimi so Atlético Madrid, Valencia in Deportivo La Coruña.  

Glede na lestvico koeficienta UEFA je bila La Liga v vsakem od sedmih let od leta 2013 do 2019 najboljša liga v Evropi. Klubi iz LaLige so dobili največ Lig prvakov (18), tudi največ Lig Evrop (12), UEFA Super Pokalov (15), in (7) naslovov FIFE Klubskega Svetovnega Prvenstva, in njihovi igralci so tudi osvojili največ Zlatih žog (23), in tudi največ nagrad za najboljšega igralca leta (19) ter (11) nagrad za najboljšega igralca v Evropi.  

La Liga je ena izmed najbolj priljubljenih profesionalnih športnih lig na svetu, s povprečno udeležbo 26.933 gledalcev na ligaških tekmah v sezoni 2018/19. LaLiga je drugače šesta najbogatejša od vseh profesionalnih športnih lig na svetu in tretja najbogatejša od vseh nogometnih lig na svetu, za Bundesligo in Premier ligo, in nad drugima dvema ligama tako imenovanima "Big Five" evropskima ligama, Serie A in Ligue 1. La Liga je na 6. mestu po najbogatejših ligah takoj za NFL, MLB, NBA, Premier League, in NHL.

Potek tekmovanja
Sezona tekmovanja poteka od meseca avgusta do meseca maja, vsak klub igra z drugim klubom dve tekmi, eno doma in eno v gosteh, skupaj torej 38 tekem. Ekipa za zmago prejme 3 točke, za neodločen izid 1 točko in za poraz 0 točk. Ekipe so na lestvici razvrščene po skupaj številu točk, klub z največjim številom na koncu sezone postane prvak. Če imajo na koncu klubi isto število točk, se upoštevajo medsebojne tekme klubov, ki odloča mesto na lestvici. 

Na koncu sezone tri najslabše uvrščena moštva izpadejo v nižjo ligo, nadomestijo jih prvo in drugo uvrščeno moštvo te lige in ena ekipa, ki se pomeri v dodatnih dvobojih z ekipami druge lige.
 
Najboljše štiri ekipe v La Ligi se kvalificirajo na skupinski del lige prvakov v naslednji sezoni. Zmagovalci UEFA Lige prvakov in UEFA Evropske lige se prav tako kvalificirajo na skupinski del UEFA Lige Prvakov v naslednji sezoni. Če to pomeni, da se 6 ekip La Lige kvalificira, potem 4. mesto v La Ligi namesto tega igra v UEFA Evropski ligi , saj je vsak posamezni narod omejen na največ 5 ekip.   

Ekipa na 5. mestu v La Ligi se kvalificira na skupinski del UEFA Evropske Lige v naslednji sezoni. Zmagovalec Copa del Reyja se prav tako kvalificira na skupinski del UEFA Evropske Lige, če pa je zmagovalec pokala končal tudi na 5 najboljših mestih v La Ligi, vstopnico za Evropsko Konferenčno Ligo dobi ekipa, ki je v La Ligi končala na 6. mestu. 

Število mest, dodeljenih španskim klubom v tekmovanjih UEFA, je odvisno od položaja, ki ga ima država v koeficientih držav UEFA, ki se izračunajo na podlagi uspešnosti ekip na tekmovanjih UEFA v preteklih 5 letih. Trenutno je uvrstitev Španije 1. mesto.

Sodelujoči klubi v sezoni 2020/21

Vsi prvaki

Večna La Liga lestvica 1929–2015
Klubi, označeni s krepko so trenutni udeleženci La Lige 2016/17. 

Liga ali status v sezoni 2015–16:

Najboljši strelci lige
Igralci označeni s krepko še vedno igrajo.

Zunanje povezave

Državna nogometna prvenstvena tekmovanja
Nogomet v Španiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1929